Bräck ist der Familienname folgender Personen:

 Kenny Bräck (* 1966), schwedischer Rennfahrer
 Wilhelm Bräck (1875–1968), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Brack (Begriffsklärung)
 Breck
 Bragg